A 2006–2007-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 73. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Zagłębie Lubin nyerte az ezüstérmes GKS Bełchatów, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt. Az Arka Gdynia, Górnik Łęczna, Wisła Płock és a Pogoń Szczecin kiesett.

A bajnokság résztvevői
A következő 16 csapat indulhatott a 2006–2007-es lengyel labdarúgó-bajnokságban:
 Cracovia
 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
 GKS Bełchatów
 Górnik Łęczna
 Górnik Zabrze
 Korona Kielce
 Lech Poznań
 Legia Warszawa
 Odra Wodzisław Śląski
 Pogoń Szczecin
 Wisła Kraków
 Wisła Płock
 Zagłębie Lubin
 Arka Gdynia 
 ŁKS Łódź
 Widzew Łódź

A bajnokság végeredménye

A Dyskobolia Grodzisk nyerte a lengyel kupát, így indulhatott a 2007–2008-as UEFA-kupában.

Góllövőlista élmezőnye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

2007
Lengyel 1